L'expression La Mer Bleue peut faire référence à :

Toponymes
 Lac de la Mer Bleue, un plan d'eau dans la municipalité de Cayamant, dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais (Québec), au Canada.
 La Mer Bleue, une tourbière (zone de conservation de 3500 hectares) située à Ottawa, au Canada, un des attraits naturels de la "Ceinture de verdure". Cette zone de conservation est un écosystème nordique plus typique de l’Arctique que de la vallée de l’Outaouais.
 La Mer Bleue, une zone de végétation basse (zone de marais) située dans Villeroy (Québec); MRC de L'Érable, au Québec, au Canada.